Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji UniCredit Czech Open 2016 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl český tenista Jiří Veselý.

Šestý nasazený Michail Kukuškin ve finále zdolal maďarského tenistu Mártona Fucsovicse ve dvou setech 6–1 a 6–2. Připsal si tak první trofej na UniCredit Czech Open.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moneta Czech Open
Sport v Česku v roce 2016
ATP Challenger Tour 2016